Mecz o 3. miejsce Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 odbył się 10 lipca 2010 na Nelson Mandela Bay Stadium w Port Elizabeth. Wyłonił zdobywcę 3. miejsca Mistrzostw Świata spośród dwóch drużyn, które przegrały swoje półfinałowe mecze. Drużyną tą została reprezentacja Niemiec.

Uczestnicy 
 vs

Droga do meczu o 3. miejsce

Mecz

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010
Mecze o trzecie miejsce mistrzostw świata w piłce nożnej